Столкнове́ние, Столкнове́нье (устаревшее, разговорное и поэтическое):
 Столкнове́ние — действие по значению глагола сталкиваться, столкнуться.
 «Столкновение» — советский фильм по роману «На исходе дня» литовского писателя Миколаса Слуцкиса, вышедший в 1984 году.
 «Столкновение» () — молодёжный фильм Дэвида Уинтерса, вышедший в 1986 году.
 «Столкновение» () — криминальная драма Пола Хэггиса, вышедшая в 2004 году.
 «» () — фантастический фильм Тибора Такача, повествующий о метеоритном дожде, обрушившимся на Сан-Франциско, вышедший в 2010 году.
 «Столкновение» () — восьмая серия второго сезона американского телесериала «Остаться в живых».
 «Столкновение» — третий альбом рок-группы Кукрыниксы, вышедший в 2004 году.

См. также 
 Столкновение цивилизаций
 Столкновение с землёй в управляемом полёте
 Столкновение в воздухе
 «Столкновение с бездной» () — научно-фантастический фильм-катастрофа 1998 года.